Bjarne Røed Larsen – calciatore norvegese, difensore
 Fritz Røed – scultore norvegese
 Jörgen Roed – scultore danese
 Thomas Røed – ex calciatore norvegese, attaccante